Colossal peut faire référence à :

Films 
 Colossal (2016), film de science-fiction mettant en vedette Anne Hathaway,
 , compagnie de divertissement fermée en 2000.

Musique 
 , groupe de punk américain formé en 2001,
"Colossal", chanson par Scale the Summit tirée de l'album The Collective

Autres 
 , blogue culturel,
 , un type de noix originaire de Californie.
 Colossal Cavern Entrance, l'entrée de la grotte Colossal, dans le comté d'Edmonson (Kentucky, États-Unis).

Voir aussi